Алон — ім'я, прізвище та топонім.
 Аллонн (Ер і Луар)
 Ігаль Алон (1918–1980) — державний та військовий діяч Ізраїлю.
 Алон Бен-Меїр — професор міжнародних відносин та досліджень Близького Сходу.